Osoby:
 Anton Kaulbach (1864–1934) – niemiecki malarz
 Friedrich Kaulbach (1822–1903) – niemiecki malarz, kuzyn Wilhelma
 Friedrich August von Kaulbach (1850–1920) – niemiecki malarz, syn Friedricha
 Georg Kaulbach (1866–1945) – niemiecki malarz
 Hermann Kaulbach (1846–1909) – niemiecki malarz, syn Wilhelma
 Isidore Kaulbach (1862–?) – niemiecka pisarka, córka Friedricha
 Wilhelm von Kaulbach (1805–1874) – niemiecki malarz, kuzyn Friedricha

Inne:
 (5491) Kaulbach – planetoida

Zobacz też:
 Kreimbach-Kaulbach